Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji U.S. Men's Clay Court Championships 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl americký pár James Blake a Sam Querrey, který v úvodním kole podlehl německo-rumunské dvojici Philipp Marx a Florin Mergea.

Vítězem se stal britsko-australský pár Jamie Murray a John Peers, který ve finále zdolal první dvojici světa, tvořenou bratry Bobem a Mikem Bryanovými po rovnocenném zisku prvních dvou sad 1–6 a 7–6(7–3), až v supertiebreaku [12–10].

Nasazení párů 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (finále)
  Santiago González /  Scott Lipsky (1. kolo)
  Treat Conrad Huey /  Dominic Inglot (čtvrtfinále)
  Eric Butorac /  Jonatan Erlich (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk mužské čtyřhry

U.S. Men's Clay Court Championships
ATP World Tour 2013
Tenis v USA v roce 2013